Söğüt ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Söğüt, Stadt und Landkreis in der Provinz Bilecik, Türkei

Söğüt ist der Familienname folgender Personen:
 Erkut Söğüt (* 1980), deutscher Rechtsanwalt, Spielerberater, Dozent und Autor türkischer Abstammung
 Turgut Söğüt, türkischer Regisseur